La Serie A maschile FIPAV 1969-70 fu la 25ª edizione della manifestazione pallavolistica organizzata dalla FIPAV.

Il torneo fu il primo vinto dalla Panini Modena, in Serie A da soli due anni, nella sua storia. La Torre Reggio Emilia scontò un punto di penalizzazione per l'aver rinunciato a giocare il match di Napoli contro l'Esercito (0-3 a tavolino).

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1969
Pallavolo nel 1970
 1969-1970